Удра — река в Смоленском районе Смоленской области России.

Длина 27 км, площадь водосборного бассейна — 180 км². Вытекает из болота у посёлка Банный Остров Смоленского района. Направление течения — северо-запад. Устье у деревни Семехи, где устроен пруд. Бывший крупный левый приток Лелеква теперь канализирован и не выражен.

Ссылки 
 Удра/Энциклопедия Смоленской области

Бассейн Каспли
Реки Смоленского района Смоленской области